Сиури ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аро. Занимает площадь 9,76 км². Население — 215 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 49 км. Административный центр муниципалитета расположен у реки Тирон.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Риохи